Vestre Storkreds var i 1920-2006 en valgkreds eller storkreds. Kredsen blev nedlagt i 2007. Området indgår herefter i Københavns Storkreds.

Storkredsen var inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelsområder i parentes:
Valbykredsen (bestående af den del af Københavns Kommune, som begrænses af Roskildevej, kommunegrænsen, Søndre Fasanvej, Toftegårds Allé, Toftegårds Plads og Gammel Køge Landevej)
Vesterbrokredsen (bestående af den del af Københavns Kommune, som begrænses af Gl. Kongevej, Skt. Jørgens Allé, Vesterbrogade, Vestbanen, Enghavevej, Kingosgade og kommunegrænsen)
Enghavekredsen (bestående af den del af Københavns Kommune, som begrænses af Gammel Køge Landevej, Toftegårds Plads, Toftegårds Allé, Søndre Fasanvej, kommunegrænsen, Kingosgade, Enghavevej, Vestbanen, Dybbølsbro og dennes forlængelse samt havneløbet og Kalvebodstrand)
Gl. Kongevejkredsen (bestående af den del af Frederiksberg Kommune, som mod nord og vest begrænses af Vodroffsvej, Forchhammersvej, H.C. Ørsteds Vej, Thorvaldsensvej, Bülowsvej, Grundtvigsvej, Falkoner Allé, Allégade og Pile Allé)
Slotskredsen (bestående af den del af Frederiksberg Kommune, som mod nord og øst begrænses af Pile Allé, Allégade, Falkoner Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej, Nyelandsvej og Femte Juni Plads)
Falkonerkredsen (bestående af den del af Frederiksberg Kommune, som mod syd begrænses af Vodroffsvej, Forchhammersvej, H.C. Ørsteds Vej, Thorvaldsensvej, Bülowsvej, Grundtvigsvej, Falkoner Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej, Nyelandsvej og Femte Juni Plads)

Valgresultater 1971-2005

Folketingsvalget 2005 
Ved folketingsvalget i 2005 var der 141.698 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 82,77%

*Opstillede i 2001 som Kristeligt Folkeparti

Folketingsvalget 2001 
Ved folketingsvalget i 2001 var der 143.557 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 84,77%

Folketingsvalget 1998 
Ved folketingsvalget i 1998 var der 143.000 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 5 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 83,63%

Folketingsvalget 1994 
Ved folketingsvalget i 1994 var der 142.920 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 81,64%

Folketingsvalget 1990 
Ved folketingsvalget i 1990 var der 143.216 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 79,02%

Folketingsvalget 1988 
Ved folketingsvalget i 1988 var der 144.838 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 82,30%

Folketingsvalget 1987 
Ved folketingsvalget i 1987 var der 145.533 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 83,59%

Folketingsvalget 1984 
Ved folketingsvalget i 1984 var der 150.039 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 5 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 85,64%

Folketingsvalget 1981 
Ved folketingsvalget i 1981 var der 150.670 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 5 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 80,07%

Folketingsvalget 1979 
Ved folketingsvalget i 1979 var der 152.229 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 82,99%

Folketingsvalget 1977 
Ved folketingsvalget i 1977 var der 154.014 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 85,94%

Folketingsvalget 1975 
Ved folketingsvalget i 1975 var der 160.767 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 84,98%

Folketingsvalget 1973 
Ved folketingsvalget i 1973 var der 164.937 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 85,73%

Folketingsvalget 1971 
Ved folketingsvalget i 1971 var der 170.731 stemmeberettigede i Vestre Storkreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 84,35%

eferencer 

Folketingsvalgkredse 1970 til 2006